Antic Palau del Trocadéro, construcció concebuda pels arquitectes Davioud i Bourdais per a l'exposició universal de París de 1878
 Batalla del Trocadero, fet d'armes del 1823 consagrant la victòria d'un grup expedicionari francès sobre els revolucionaris liberals espanyols a Cadis a Espanya
 Jardins del Trocadéro, jardins al 16è districte de París, de cara al Sena
 Plaça del Trocadéro, vial de París (França)